Léopold Dingeon (1838-1890), architecte français ;
 Marcel Dingeon (1891-1941), architecte et militaire français.